Pierrefontaine ist Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden:

Pierrefontaine-lès-Blamont im Département Doubs
Pierrefontaine-les-Varans im Département Doubs

Siehe auch:
Pierre Fontaine